

Toponyme
 Arzacq, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Arzacq-Arraziguet ;
 Arzacq-Arraziguet, commune française du Pyrénées-Atlantiques ;
 Géus-d'Arzacq, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme